Utesov steht für:
 Leonid Ossipowitsch Utjossow (1895–1982), sowjetischer Jazz-Sänger
 (5944) Utesov, Asteroid des Hauptgürtels